Heidi Wiesler – ex sciatrice alpina tedesca occidentale
 Manuela Wiesler – flautista austriaca
 Maren Wiesler – ex sciatrice alpina tedesca